Krabbe bezeichnet:

 Krabbe, Krebstier
 Krabbe (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Krabbe (Kunstgeschichte), aus Stein gemeißeltes Laub in der gotischen Architektur
 Morbus Krabbe, neurologische Erkrankung (Globoidzellleukodystrophie)
 Garnelenart, kleiner Zehnfußkrebs (Crangon crangon), eine Meeresfrucht, siehe Nordseegarnele
 Nordseegarnele als Lebensmittel, siehe Nordseekrabbe (Lebensmittel)

Siehe auch:

 Krabbenfischerei
 Crabbe
 Grabbe